Вале́рий Фили́ппов:
 Филиппов, Валерий Владимирович (род. 1975) — российский шахматист, гроссмейстер (1996).